Albert Bormann (1902-1989) – politico e funzionario tedesco, fratello del gerarca Martin
 Eugen Bormann (1842-1917) – epigrafista e filologo classico tedesco
 Juana Bormann, nota anche come Johana Borman (1893-1945) – militare tedesca e guardia di numerosi campi di concentramento nazisti
 Martin Bormann (1900-1945) – politico, funzionario e gerarca nazista tedesco
 Michael Bormann (1966) – cantante tedesco
 Werner Bormann (1931-2013) – economista ed esperantista tedesco